Il BCR Open Romania 2007 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa.
È stata la 15ª edizione del BCR Open Romania,
che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2007.
Si è giocato all'Arenele BNR di Bucarest in Romania,
dal 10 settembre al 16 settembre 2007.

Campioni

Singolare 

 Gilles Simon ha battuto in finale  Victor Hănescu, 4–6, 6–3, 6–2

Doppio

 Oliver Marach /  Michal Mertiňák hanno battuto in finale  Martín García /  Sebastián Prieto, 7–6(2), 7–6(8)

Collegamenti esterni
 
 
 

 
ATP Tour 2007